<noinclude>

Людмила Муравйова:
 Муравйова Людмила Леонідівна (нар. 1928) — російський історик, джерелознавець, археограф.
 Муравйова, Людмила Миколаївна (нар. 1940) — радянська метательниця диска.
 Муравйова (Рогожина) Людмила Миколаївна (нар. 1959) — радянська баскетболістка
Сторінки зі списками однофамільців-тезок